Володарское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ленинградская область 
 Володарское сельское поселение — входит в Лужский район.

Московская область 
 Сельское поселение Володарское — входит в Ленинский район.

См. также 
 Володарская волость